Красностав () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

Ссылки 
 Красностав на сайте Верховной рады Украины 
 Хлапотин, он же — Красностав
 Евреи Красностава (en)

 

Населённые пункты Славутского района